Robert – variante del nome proprio di persona Roberto

Persone

Georges Robert – ammiraglio francese
Géraldine Robert – cestista francese
Joël Robert – pilota motociclistico belga
Jhonata Robert – calciatore brasiliano
Laurent Robert – calciatore francese
René Robert – fotografo svizzero naturalizzato francese
Robert da Silva Almeida meglio noto solo come Robert – calciatore brasiliano
Robert de Pinho de Souza meglio noto solo come Robert – calciatore brasiliano

Pagine correlate
Roberto
Roberts

en:Robert